Kohei Hattanda (Kagoshima, 8 de janeiro de 1990) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Kohei Hattanda começou a carreira no Shimizu S-Pulse. 

Naturais de Kagoshima
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight